Wertheim kan syfta på:

 Wertheim – en stad i Tyskland
 Wertheim-koncernen – tysk varuhuskoncern

Personer
 Margaret Wertheim (1958–), en australiensisk författare och vetenskapsjournalist